Карапетья́нц () — армянская фамилия.

 Карапетьянц, Артемий Михайлович (1943—2021) — филолог-китаист, лингвист, текстолог, историк китайской философии, профессор.
 Карапетьянц, Михаил Христофорович (1914—1977) — выдающийся советский химик и педагог, доктор химических наук, доцент МХТИ.

См. также 
 Карапетов
 Карапетян